Galo, soprannome di Armando de Almeida
Galo (lingua), una lingua romanza
Galo (nome), antroponimo maschile
Igor Galo, attore serbo
João Galo, calciatore portoghese